ISO 3166-2:BA — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Боснии и Герцеговине. Стандарт охватывает округ Брчко, Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha-2 по стандарту ISO 3166-1 для Боснии и Герцеговины — BA и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код округа, республики, федерации образован созвучно: названию, аббревиатуре названия округа, республики, федерации. Геокоды округа, республики, федерации являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BA, присвоенного Боснии и Герцеговине в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Боснии и Герцеговины первого уровня 
Геокоды округа Брчко, Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

Геокоды пограничных Боснии и Герцеговине государств 
Хорватия — ISO 3166-2:HR (на севере и востоке),
Сербия — ISO 3166-2:RS (на востоке),
Черногория — ISO 3166-2:ME (на юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Боснии и Герцеговины
 Босния и Герцеговина

Ссылки 
 Геокоды Боснии и Герцеговины   
 
 Геокоды Боснии и Герцеговины 

2:BA